Thierry Paterlini, né le  à Coire en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace devenu dirigeant et entraîneur.

Carrière

Statistiques

En tant que joueur

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Grasshopper || LNB
|| 31 || 7 || 4 || 11 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1994-1995 || Grasshopper || LNB
|| 34 || 8 || 9 || 17 || 82 || 12 || 3 || 2 || 5 || 26 
|-
| 1995-1996 || Grasshopper || LNB
|| 35 || 20 || 20 || 40 || 52 || 10 || 5 || 6 || 11 || 16 
|-
| 1996-1997 || CP Berne || LNA
|| 46 || 8 || 15 || 23 || 50 || 13 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
| 1997-1998 || CP Berne || LNA
|| 36 || 6 || 7 || 13 || 49 || 7 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 1998-1999 || CP Berne || LNA
|| 27 || 6 || 3 || 9 || 59 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1999-2000 || CP Berne || LNA
|| 45 || 6 || 4 || 10 || 32 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2000-2001 || HC Davos || LNA
|| 40 || 9 || 15 || 24 || 118 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2001-2002 || HC Davos || LNA
|| 28 || 4 || 8 || 12 || 30 || 16 || 1 || 4 || 5 || 10 
|-
| 2002-2003 || HC Davos || LNA
|| 31 || 4 || 11 || 15 || 94 || 17 || 3 || 3 || 6 || 12
|-
| 2003-2004 || HC Davos || LNA
|| 46 || 10 || 15 || 25 || 42 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2004-2005 || ZSC Lions || LNA
|| 41 || 6 || 11 || 17 || 42 || 15 || 4 || 3 || 7 || 18
|-
| 2005-2006 || ZSC Lions || LNA
|| 25 || 3 || 7 || 10 || 41 || - || - || - || - || - 
|-
| 2006-2007 || ZSC Lions || LNA
|| 39 || 5 || 5 || 10 || 104 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2007-2008 || HC Lugano || LNA
|| 49 || 6 || 9 || 15 || 40 || 5 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 2008-2009 || HC Lugano || LNA
|| 45 || 16 || 6 || 22 || 46 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 46 || 6 || 11 || 17 || 52 || 7 || 2 || 2 || 4 || 8 
|-
| 2010-2011 || ZSC Lions || LNA
|| 30 || 4 || 2 || 6 || 14 || - || - || - || - || -  
|-
| 2011-2012 || HC Sierre || LNB
|| 10 || 2 || 0 || 2 || 44 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || HC Sierre || LNB
|| 38 || 7 || 7 || 14 || 78 || - || - || - || - || -

| 574 || 99 || 129 || 228 || 813 || 110 || 16 || 17 || 33 || 98

| 148 || 44 || 40 || 88 || 282 || 26 || 8 || 8 || 16 || 46

En équipe nationale 

|1993 || align="left"| CE -18 ans || 6 || 3 || 4 || 7 || 14 || align="left"| (gr. B) 
|-
|1994 || align="left"| CM -20 ans || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 || align="left"| 
|-
|1995 || align="left"| CM -20 ans || 7 || 2 || 2 || 4 || 10 || align="left"| (gr. B) 
|-
|1997 || align="left"| CM || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| (gr. B) 
|-
|2002 || align="left"| CM || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|
|-
|2003 || align="left"| CM || 7 || 1 || 1 || 2 || 4 || align="left"|
|-
|2004 || align="left"| CM || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"|
|-
|2005 || align="left"| CM || 7 || 0 || 0 || 0 || 8 || align="left"|
|-
|2006 || align="left"| JO ||  6 || 1 || 0 || 1 || 6 || align="left"|
|-
|2006 || align="left"| CM || 6 || 1 || 0 || 1 || 6 || align="left"|
|-
|2007 || align="left"| CM || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
|2008 || align="left"| CM || 7 || 2 || 1 || 3 || 4 || align="left"|
|-
|2009 || align="left"| CM || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 || align="left"|
|-
|2010 || align="left"| JO || 5 || 1 || 0 || 1 || 6 || align="left"|

En tant qu'entraîneur

Notes et références 

Naissance en avril 1975
Naissance à Coire
Joueur international suisse de hockey sur glace
Entraîneur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du GCK Lions
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Davos
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Lugano
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Sierre
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace